Cette page contient les pages d'homonymie de Alissa et Alissas.

Prénom 
Alissa est un prénom féminin.

Toponyme 

 Alissas, une commune française située dans l'Ardèche.

Cinéma 

 Alissa, un film français de Didier Goldschmidt sorti en 1998.

Musique 
Alissa peut aussi désigner :
 Alissa, un groupe musical de hard rock russe fondé en 1983.

Voir aussi